El nombre Ballesteros puede hacer referencia a:

 Ballesteros, localidad de la Argentina.
 Ballesteros Sud, localidad de la Argentina.
 Ballesteros de Calatrava, municipio de la provincia de Ciudad Real, España. 
 Rincón de Ballesteros, barrio de Cáceres, España.
 San Sebastián de los Ballesteros, localidad de la provincia de Córdoba, España.
 Ballesteros, pedanía de Cuenca, España.
 Ballesteros de Cagayán, municipio del Valle del Cagayán, Filipinas.